Schischkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fjodorowitsch Schischkin (1902–1977), sowjetischer Moralphilosoph
 Arkadi Wassiljewitsch Schischkin (1899–1985), sowjetischer Fotograf
 Boris Konstantinowitsch Schischkin (1886–1963), russisch-sowjetischer Botaniker
 Dmitri Schischkin (* 1992), russischer Pianist und Komponist
 Georgi Georgijewitsch Schischkin (* 1948), russischer Maler und Grafiker
 Iwan Iwanowitsch Schischkin (1832–1898), russischer Maler
 Juri Nikolajewitsch Schischkin (* 1963), russischer Fußballspieler und -trainer
 Michail Pawlowitsch Schischkin (* 1961), russischer Schriftsteller
 Roman Alexandrowitsch Schischkin (* 1987), russischer Fußballspieler
 Wadim Wladimirowitsch Schischkin (* 1995), russischer Skispringer

Shishkin steht für:
 (3558) Shishkin, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Siskin